BAE:

 BAE Systems plc — оборонная компания Великобритании.
 British Aerospace (сокр. BAe) — британская оборонная и аэрокосмическая компания основанная в Фарнборо (Хэмпшир, Англия).
 BAE Batterien GmbH — завод в Берлине, производящий промышленные аккумуляторы.
 BAe 146 — коммерческий среднеразмерный реактивный самолёт, производившийся British Aerospace (Великобритания).
 BAE Harrier II — второе поколение штурмовиков вертикального взлёта и посадки «Харриер».
 Бюро американской этнологии (сокр. BAE).